Le Gai Savoir peut désigner :
Le Gai Savoir, livre de Friedrich Nietzsche, publié en 1882, sous le titre original Die fröhliche Wissenschaft, la gaya scienza
Le Gai Savoir, film de Jean-Luc Godard dont le tournage a commencé avant mai 1968 et terminé après. Coproduit par l'ORTF, il est sorti en salles, mais jamais en France, en 1969.
Consistoire du Gai Savoir, une société littéraire fondée en 1323, actuellement connue sous le nom d'Académie des Jeux floraux.